Anders Eriksson eller Ericsson kan syfta på:

 Anders Eriksson Hästehufvud (1577–1657), svensk militär och ämbetsman
 Anders Eriksson (bonadsmålare) (1774–1855), småländsk klockare och bonadsmålare
 Anders Eriksson i Nordkärr (1794–1870), svensk riksdagsman i bondeståndet
 Anders Ericsson (politiker) (1798–1880), svensk bruksägare och riksdagsledamot
 Anders Eriksson (missionär) (1853–1884), svensk sjömansmissionär
 Ollas Anders Ericsson (1858–1929), svensk lantbrukare och riksdagsledamot
 Anders August Eriksson (1866–1953), svensk lantbrukare och liberal riksdagsledamot
 Anders Ericsson i Malmö (1871–1927), svensk textilarbetare och riksdagsledamot
 Anders Eriksson i Undrom (1891–1959), svensk facklig ombudsman och socialdemokratisk riksdagsledamot
 Anders Ericsson (1912–1994), svensk konstnär
 Anders Eriksson (jurist) (född 1944), svensk jurist, civilekonom och ämbetsman. Bland annat tidigare chef för den svenska Säkerhetspolisen (Säpo) och generaldirektör för Kammarkollegiet
 Eric Anders (född 1945), svensk kyrkosångare med födelsenamnet Anders Eriksson, som flyttade till USA och amerikaniserade namnet till Eric Anders
 K. Anders Ericsson (född 1947), svensk forskare i psykologi
 Anders Eriksson (professor) (född 1953), svensk professor i mekanik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm
 Anders Eriksson (artist) (född 1956), svensk revyartist, komiker och skådespelare, medlem i Galenskaparna och sedermera Galenskaparna och After Shave
 Anders Eriksson (politiker) (född 1960), åländsk politiker
 Anders Eriksson (gitarrist) (född 1962), svensk gitarrist
 Anders Eriksson (företagsledare) (född 1971), svensk företagsledare och tidningsman, vd för Bonnier News (Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, HD/Sydsvenskan och Mittmedia)
 Anders Eriksson (enduroförare) (född 1973), svensk enduroförare
 Anders Eriksson (ishockeyspelare född 1975), svensk ishockeyspelare
 Anders Eriksson (ishockeyspelare född 1985), svensk ishockeyspelare